Mucsi Sándor (1926–2006) színész, magánénekes (tenor)
 Mucsi Sándor (1951–2015) színész, az előbbi fia